Naczelna Rada Ludowa – organizacja polityczna zaboru pruskiego.
 Nasze Radio Lokalne – rozgłośnia radiowa
 National Rugby League – australijskie rozgrywki rugby league